Edward Moran – amerykański malarz
 Edward Percy Moran – amerykański malarz
 Edward C. Moran Junior – amerykański polityk
 Edward Moran – amerykański lekkoatleta